Petříkov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Petříkov, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Petříkov, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale